Газовое хранилище:
 Подземное газохранилище (ПХГ)
 Наземное газохранилище (газгольдер)

Литература